Tilley steht für:
 Tilley Bay, Bucht an der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Tilley-Nunatak, Nunatak an der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Tilley, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Tilley ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Tilley (* 1993), britische Skirennläuferin
 Arthur Augustus Tilley (1851–1942), britischer Romanist und Historiker
 Cecil Edgar Tilley (1894–1973), britischer Mineraloge
 Don Tilley (* 1954), US-amerikanischer Chemieprofessor
 Kaat Tilley (1959–2012), belgische Modedesignerin
 Kyle Tilley (* 1988), britischer Autorennfahrer
 Patrick Tilley (1928–2020), englischer Autor, Grafikdesigner und Drehbuchautor
 Samuel Leonard Tilley (1818–1896), kanadischer Politiker
 Sue Tilley (* 1957), britisches Aktmodell und Autorin
 Vesta Tilley (1864–1952), englische Herrendarstellerin
 Virginia Tilley (* 1953), US-amerikanische Politologin

Siehe auch:
 Tilly (Begriffsklärung)
 Tilli
 Tiley